Dwight Duncan est le nom de plusieurs personnes célèbres :

 Dwight Duncan, homme politique canadien.
 Dwight Duncan est aussi le vrai nom de Bushman, un chanteur de reggae jamaïcain.